Osoby:
 Markus Fis – polski komik

Inne:
 fis – nazwa dźwięku 
 Fis – motocykl żużlowy
 FIS – Międzynarodowa Federacja Narciarska
 Fis-dur – tonacja muzyczna
 fis-moll – gama muzyczna

Zobacz też:
 Fiss